Chupamieles puede referirse a:
El nombre común de la planta Anchusa officinalis.
El nombre común de la planta Anchusa azurea.
El nombre común de la planta Anchusa undulata;
El nombre común de la planta Cytinus hypocistis
El nombre común de la planta Echium plantagineum.
El nombre común de la planta Digitalis purpurea.
El nombre común de la planta Digitalis thapsi,
El nombre común de la planta Lithodora fruticosa
El nombre común de la planta Trifolium pratense
El nombre común de la planta Trifolium repens